Bernt Nikolai Hulsker, mais conhecido como Bernt Hulsker (Haia, 9 de setembro de 1977), é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Start.

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do IK Start